Sulzfeld, une commune de Bade-Wurtemberg (Allemagne, arrondissement de Karlsruhe)
 Sulzfeld, une commune de Bavière, en Basse-Franconie (Allemagne, arrondissement de Rhön-Grabfeld)
 Sulzfeld am Main, une commune de Bavière, en Basse-Franconie (Allemagne, arrondissement de Kitzingen)